Great Meadows-Vienna era el antiguo nombre de dos localidades en el condado de Warren, Nueva Jersey y ahora divididas:

 Great Meadows (Nueva Jersey)
 Vienna (Nueva Jersey)